Nowodewitschi ist in Russland die Bezeichnung für:

das Neujungfrauenkloster in Moskau, siehe Nowodewitschi-Kloster
den gleichnamigen Ehrenfriedhof in Moskau, siehe Nowodewitschi-Friedhof
einen historischen Friedhof in Sankt Petersburg, siehe Nowodewitschi-Friedhof (Sankt Petersburg)